Гаврильцево — название населённых пунктов.

Россия 
 Гаврильцево — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Гаврильцево — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Гаврильцево — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Гаврильцево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Гаврильцево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Алольская волость, северное).
 Гаврильцево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Алольская волость, южное).
 Гаврильцево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Гаврильцево — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Гаврильцево — деревня в Большесельском сельском округе Большесельского района.
 Гаврильцево — деревня в Новосельском сельском округе Большесельского района.
 Гаврильцево — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Гаврильцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Гаврильцево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.